Bark River steht für:

Flüsse in den Vereinigten Staaten: 
 Bark River (Michigansee), Zufluss zur Green Bay (Michigansee), Michigan
 Bark River (Oberer See), Zufluss zur Bark Bay des Oberen Sees, Wisconsin
 Bark River (Rock River), Nebenfluss des Rock River (Mississippi River), Wisconsin

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Bark River (Michigan), Unincorporated Community im Delta County, Michigan
 Bark River Township, Township im Delta County, Michigan

Sonstiges:
 Bark River International Raceway, Rennstrecke bei Bark River, Michigan